Александру Папакостя () е румънски юрист, икономист и политолог.

Биография 
Александру Папакостя е роден на 1 август 1884 година в битолското влашко село Маловище в семейството на учителите Гушу Папакостя и Теофана-Флора Папакостя (по баща Тону). Има две сестри и е брат на историка Виктор Папакостя, на юриста Петре Папакостя, на писателя Чезар Папакостя и чичо на историка Шербан Папакостя. Гушу Папакостя е сред първите македонски арумъни поканени от княз Александру Йоан Куза за обучение в Румъния. След завръщането си в Македония Гушу Папакостя отваря румънско училище.

Александру Папакостя преподава в Букурещкия университет. Пише трудове по конституционно право и сравнителна история на икономическите и политически доктрини. Член е на Консервативната партия и секретар на Александру Маргиломан.

Трудът му „Политическа Румъния: доктрина, идеи, фигури 1907 – 1925“ (România politică: doctrină, idei, figuri 1907 – 1925) е публикувана посмъртно под ръководството на Щефан Зелетин.

Александру Папакостя умира на 3 декември 1925 година в Македония.

Родословие

Бележки 

Македонски власи
Преподаватели в Букурещкия университет
Румънски юристи
Румънски учени
Икономисти
Политолози
Родени в Маловище